Saint-Yrieix ist abgeleitet von dem französischen Namen des heiligen Aredius von Limoges und steht für folgende Orte in Frankreich: 
Gemeinden:
 Saint-Yrieix-la-Perche, Département Haute-Vienne 
 Saint-Yrieix-sous-Aixe, Département Haute-Vienne
 Saint-Yrieix-sur-Charente, Département Charente  
 Saint-Yrieix-le-Déjalat, Département Corrèze 
 Saint-Yrieix-les-Bois, Département Creuse 
 Saint-Yrieix-la-Montagne, Département Creuse

Siehe auch: 
 St-Hérie (Matha)